Ernst Christian Schering ist der Name folgender Personen:

* Ernst Christian Friedrich Schering (1824–1889), deutscher Apotheker und Unternehmer in der Chemischen Industrie
 Ernst Christian Julius Schering (1833–1897), deutscher Astronom und Mathematiker